Cal Bisbe (Amer), casa a la Selva
 Cal Bisbe (Montmajor), masia al Berguedà